A Balada do Café Triste (em inglês The Ballad of the Sad Café) é uma coleção de contos da escritora americana Carson McCullers, publicada em 1951. Como em todas as obras da autora, os temas de isolamento social e amor estão bastante presentes no livro, cujo enredo se baseia nas vidas infelizes de três personagens, Miss Amelia, Cousin Lymon e Marvin Macy. Foi traduzido para o português, no Brasil, por Caio Fernando Abreu, em 1991. Em Portugal foi traduzido por Cabral do Nascimento, para a editora Círculo de Leitores.

Livros dos Estados Unidos
Livros de 1951